Волкова, Екатерина:
 Волкова, Екатерина (род. 1997) — финская гимнастка.
 Волкова, Екатерина Валерьевна (род. 1982) — российская актриса.
 Волкова, Екатерина Геннадьевна (род. 1978) — российская легкоатлетка, чемпионка мира.
 Волкова, Екатерина Юрьевна (род. 1974) — российская актриса и певица, автор песен, модель.